55-й чемпионат СССР по шахматам проводился с 25 июля по 19 августа 1988 года в Москве. Главный арбитр: М. М. Ботвинник.

После 1-го тура по болезни из турнира выбыл Михаил Таль, вместо него был включён Вячеслав Эйнгорн.

По регламенту турнира был предусмотрен матч двух победителей, но он не состоялся из-за разногласий между ними. 22 октября пленум Шахматной федерации СССР принял решение обоих победителей объявить чемпионами.

Турнирная таблица

Литература 
 Шахматы в СССР, №1 ноябрь 1988. Главный редактор Ю. Авербах.

Чемпионаты СССР по шахматам
1988 год в шахматах
1988 год в Москве
Шахматные турниры в Москве
Июль 1988 года
Август 1988 года